По може да се отнася за:

 По, река в Северна Италия
 По (град), град във Франция
 По (окръг), окръг във Франция
 ПО, съкращение от програмно осигуряване (софтуер)
 По (замък), замък във Франция

Вижте също 
 Едгар Алън По, американски писател и поет